Finał Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1980 (ostatni, 14. mecz) odbył się w niedzielę 22 czerwca 1980 roku o godzinie 20:30 na Stadio Olimpico w Rzymie we Włoszech. Zagrały w nim reprezentacja Belgii z reprezentacją RFN. Spotkanie poprowadził rumuński sędzia Nicolae Rainea. Mistrzem Europy, po raz drugi w historii, została reprezentacja RFN, która pokonała Belgów 2:1. Oba gole dla Niemców strzelił Horst Hrubesch, natomiast gola dla Belgii z rzutu karnego zdobył René Vandereycken.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału 

Podczas Mistrzostw Europy 1980 nie rozgrywano ćwierćfinałów i półfinałów. Zespoły które wygrały swoje grupy automatycznie awansowały do finału natomiast zespoły z drugich miejsc grały ze sobą o trzecie miejsce.

Mecz

Składy 

MISTRZ EUROPY 1980

RFN DRUGI TYTUŁ

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1980
Mecze finałowe Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej
Reprezentacja Belgii w piłce nożnej